Coming of age (genre), een verhaal, film of toneelstuk over de overgang van adolescentie naar volwassenheid
 Coming of Age (album), een album van de Belgische singer-songwriter Milow
 Coming of Age (single), een single van de Amerikaanse indierockband Foster the People